Čestaljevo (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik, BiH
 Čestaljevo (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH